Le   d'armée,  ou X corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  de la Deutsches Heer
  de réserve de la Deutsches Heer
 d'armée allemand de la Wehrmacht Heer

États-Unis
 d'armée américain

France
 d'armée français

Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 

Catégorie : Homonymie d'unités militaires